Caprorhinus är ett släkte av insekter. Caprorhinus ingår i familjen Pyrgomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Caprorhinus